Моцак — украинская фамилия.

 Известные носители 
 Моцак, Григорий Иванович (1928—2002) — советский шахтер, новатор производства в угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Моцак, Михаил Васильевич (1949—2019) — советский и российский командующий 1-й флотилией подводных лодок Северного флота, вице-адмирал, Герой Российской Федерации.